Băneasa (toponim care provine de la denumirea nevestei banului) se poate referi la:

 Băneasa - cartier din nordul Bucureștiului, mai demult o localitate.
 Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu
 Băneasa Shopping City - centru comercial de shopping si agreement din nordul Bucurestiului

Unități administrativ-teritoriale 
 comuna Băneasa din județul Constanța
 comuna Băneasa din județul Galați
 comuna Băneasa din județul Giurgiu

Localități din România 
 satul Băneasa din comuna Băneasa, județul Constanța
 satul Băneasa din comuna Băneasa, județul Galați
 satul Băneasa din comuna Băneasa, județul Giurgiu
 satul Băneasa din comuna Bozieni, județul Neamț
 satul Băneasa din comuna Salcia, județul Teleorman

Companii 
 Băneasa București, o companie de morărit și panificație din România
 Băneasa SA, numele companiei IPRS (Întreprinderea de piese radio și semiconductori) după 1990

Toponime românești